Санта-Эулалия-де-Оскос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Занимает площадь 47,12 км². Население — 547 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Federación Asturiana de Concejos
 Guía del Occidente. Santa Eulalia de Oscos

Муниципалитеты Астурии